Ladislav Hruška může být:

 Láďa Hruška (* 1978) – televizní moderátor a kuchař
 Ladislav Hruška (politik) (* 1947) – primátor Ústí nad Labem (1997–1999) a člen ODS
 Ladislav Hruška (agronom) (1913–1985) – profesor Mendelovy univerzity v Brně